Пилип'юк (Піліп'юк)  — українське або білоруське прізвище, яке утворене від чоловічого імені Пилип.

Походження 

Основою прізвища Пилип'юк стало церковне ім'я Пилип або Філіп, що в перекладі з давньогрецької (philippos) означає «любитель коней». Відповідно, за основу прізвища було взято ім'я Пилип - його український і білоруський варіант.

Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіп Апамейський. Він проповідував слово Боже в Греції, Ефіопії та інших країнах. Після мук його розіп'яли на хресті вниз головою. 

Присвійні прикметники з суфіксами -ук / -юк, ко, спочатку вказували на ім'я глави сімейства. Таким чином, нащадок людини, що володіє ім'ям Пилип, згодом отримав прізвище Пилип'юк.

Відомі носії

А 
 Піліп'юк Анджей ( 1974) — польський письменник-фантаст та журналіст польсько-українського походження.

В 
 Пилип'юк Василь Васильович ( 1950) — український фотохудожник, президент видавничого підприємства «Світло й Тінь».

Д 
 Пилип'юк Дмитро — український скульптор, автор пам'ятника Мирославу Луцишину в Тернополі.

І 
 Пилип'юк Іван Михайлович — Тростянецький сільський голова (Снятинський район, Івано-Франківська область)

Н 
 Пилип'юк Наталія Ігорівна — українська співачка, композитор та керівник київської вокальної студії.

Ю 
 Пилип'юк Юрій Васильович — Биковецький сільський голова (Шумський район, Тернопільська область)

Див. також 

 Пилип'як
 Пилипенко

Примітки